USS Claxton ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Claxton (DD-140), Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1940
 USS Claxton (DD-571), Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1981

Claxton